Та́пиола:

 Тапиола — район города Эспоо.
 Тапиола — в финской мифологии страна лесного божества Тапио.
 Тапиола — финская деревня в Выборгской губернии до 1940 года. Ныне — посёлок Великое Выборгского района.
 «Тапиола» — симфоническая поэма Сибелиуса, 1926 год.

Персоналии 
 Тапиола, Марьятта (род. 1951) — финская художница.